Cook Out Southern 500  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 367 varv (501,322 miles, 806,800 km) på den 1,366 mile långa ovalbanan Darlington Raceway i Darlington i South Carolina i USA. Med undantag för åren 2004–2013 är loppet starkt förknippat med Labour Day-helgen. Loppet har körts årligen sedan 1950 och är ett av två lopp under säsongen som körs på Darlington Raceway, det andra är Goodyear 400.

Tidigare namn 
 Southern 500 (1950–1988)
 Heinz Southern 500 (1989–1991)
 Mountain Dew Southern 500 (1992–1997, 2001–2004)
 Pepsi Southern 500 (1998–2000)
 Dodge Charger 500 (2005–2006)
 Dodge Avenger 500 (2007)
 Dodge Challenger 500 (2008)
 Southern 500 presented by GoDaddy.com (2009)
 Showtime Southern 500 (2010–2011)
 Bojangles Southern 500 (2012–2019)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet kortat på grund av regn och mörker på icke upplyst bana. (Banbelysning installerades 2004/2005)
  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras under gulflagg.
  – Loppet framskjutet från lördag kväll till söndag eftermiddag på grund av regn.
  – Loppet försenades flera timmar på grund av regn och avslutades tidigt på natten mot måndag.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Återkommande sportevenemang med premiär 1950